Ауджила:

 Ауджила — один из берберских языков на востоке Ливии.
 Ауджила — селение в Ливии (в оазисе Джалу), в котором распространён язык ауджила.

Примечания